Sikuiuitsoq bezeichnet:
 Sikuiuitsoq (Fjord), Fjord im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Sikuiuitsoq (Sund) (auch Kattertooq), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland